Varnbüler steht für:
 Varnbüler (Adelsgeschlecht), württembergisches Adelsgeschlecht 

Varnbüler ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Varnbüler (1464–1545), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lindau

 Nikolaus Varnbüler (1519–1604), deutscher Rechtswissenschaftler und Diplomat
 Ulrich Varnbüler (1432–1495), Schweizer Reichsvogt und Politiker, Bürgermeister von St. Gallen
 Ulrich Varnbüler (Diplomat) (1474–1545), schweizerisch-deutscher Verwaltungsjurist und Diplomat

Siehe auch:
 Varnbüler von und zu Hemmingen